Der Porsche AP 17 ist ein Traktor der Porsche-Diesel Motorenbau GmbH, die ihren Sitz in Friedrichshafen am Bodensee hatte und von 1951 bis 1954 den Porsche AP 17 mit einer Stückzahl von 5.500 Exemplaren produzierten.

Der Porsche-Diesel AP 17 galt seinerzeit als wahre Innovation. Sowohl der Motor als auch das Getriebegehäuse waren aus einer speziellen Silumin-Legierung hergestellt worden. Damit war der Schlepper effektiver, leichter und somit schneller als alle anderen auf dem Markt. Innovativ für damalige Zeiten waren auch die Hydro-Strömungskupplung und die Luftkühlung. Der Porsche-Diesel AP 17 zeichnete sich besonders durch seinen luftgekühlten Zweizylinder-Reihenmotor aus, der eine Höchstleistung von bis zu 18 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von 26,1 km/h erreichen konnte. Außerdem besaß der AP 17 eine Einscheibentrockenkupplung von Fichtel & Sachs, sowie eine ölhydraulische Kupplung von Voith.

Der Porsche AP 17 war in zwei Versionen erhältlich. Die Standardausstattung verfügte über einen linken Kotflügelsitz und Gummifederung in der Sitzschale. Die Spezialausstattung verfügte darüber hinaus über ein geschlossenes Fahrerhaus und über ein Verdeck auf der rechten Kotflügelseite. Optional konnte noch ein Frontkotflügel oder ein zweiter Kotflügelsitz montiert werden.

Weblinks 
 Porsche-Diesel Traktoren

AR17